Park Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Park Ridge (Illinois)
Park Ridge (New Jersey)
Park Ridge (Wisconsin)